Příjmení Jefimov (), přechýleně Jefimovová (), má více nositelů:

 Alexandr Nikolajevič Jefimov (1923–2012), sovětský maršál letectva
 Boris Jefimov (1900–2008), sovětský karikaturista
 Igor Jefimov (* 1934), sovětský, později americký spisovatel
 Roman Jefimov (* 1976), ruský reprezentant v orientačním běhu
ženy
 Emma Jefimovová (1931–2004), sovětská sportovní šermířka fleretem
 Julija Jefimovová (* 1992), ruská plavkyně, světová rekordmanka